Leyte est une des îles des Visayas, dans l'archipel des Philippines. Elle a donné son nom à directement ou indirectement à :

Toponymes 
 Golfe de Leyte, à l'est de l'île
 Leyte, une province des Philippines occupant les trois quarts nord de l'île
 Leyte du Sud, une province des Philippines occupant le quart sud de l'île
 Leyte, une municipalité de l'île

Batailles de la Seconde Guerre mondiale 
Bataille de Leyte, d'octobre à , reconquête de l'île par les troupes américaines et la guérilla philippines contre les Japonais.
Bataille du golfe de Leyte, aussi connue comme seconde bataille de la mer des Philippines, en , une des plus grandes batailles navales de l'Histoire

Navires de l'US Navy 
 

Homonymie de batailles
Homonymie de toponyme